OLFML3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 406 амінокислот, а молекулярна маса — 46 010.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки